Nils Posse ist der Name folgender Personen:

* Nils Posse (Politiker, 1739) (1739–1818), schwedischer Militär und Politiker 
 Nils Posse (Politiker, 1853) (1853–1919), schwedischer Grundbesitzer und Politiker 
 Nils Posse (Sportpädagoge) (1862–1895), schwedischer Sportpädagoge